Автодоро́га Р 62 — автомобильная дорога регионального значения на Украине. Проходит по территории живописных горных районов Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Общая длина 
Общая длина автодороги : Криворовня — Усть-Путила — Вижница — Сторожинец — Черновцы составляет 111,2 км.

Маршрут 
Маршрутная карта автодороги :

Галерея

Примечания

Ссылки